Sûre – rzeka w Belgii, Luksemburgu i Niemczech
 Suré – miejscowość i gmina we Francji